Il doppio del torneo di tennis Copa Colsanitas 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrici Emmanuelle Gagliardi e Tina Pisnik che hanno battuto in finale Ľubomíra Kurhajcová e Barbora Strýcová 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Émilie Loit /  Jasmin Wöhr (semifinali)
 Eva Birnerová /  Olga Vymetálková (primo turno)

 Flavia Pennetta /  María Emilia Salerni (semifinali)
 Ľubomíra Kurhajcová /  Barbora Strýcová (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabellone doppio

Copa Colsanitas 2005